Саманта Рівз і Адріана Серра-Дзанетті були чинними чемпіонками, але цього разу Серра-Дзанетті вирішила не брати участі.

Рівз грала в парі з Джессікою Стек і успішно захистила свій титул, у фіналі перемігши пару Марія Емілія Салерні і Фабіола Сулуага з рахунком 4–6, 6–3, 7–5.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Challenge Bell
Tournoi de Québec